E51 oder E 51 steht für:
 Essen 51, ein künftiges Stadtquartier in Essen
 Europastraße 51, eine Fernstraße von Berlin nach Nürnberg
 HMS E51, ein britisches U-Boot
 Nokia E51, ein Smartphone von Nokia
 Thiaminmangel, eine Stoffwechselkrankheit der ICD-10-Klassifizierung

E51